Kachovskaja označuje v Moskvě:

 Kachovskaja (linka metra v Moskvě) – jedenáctá linka metra na jihu města se třemi stanicemi
 Kachovskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice, podle které dostala linka roku 1995 svůj název